Im Nebel steht für die künstlerischen Werke:

 Im Nebel (Andrejew), Erzählung von Leonid Andrejew (1902)
 Im Nebel (Bykau), Novelle von Wassil Bykau (1987)
 Im Nebel (Gedicht), Gedicht von Hermann Hesse (1905)
 Im Nebel (Janáček), Klavierzyklus von Leoš Janáček 

Siehe auch

 Nebel (Begriffsklärung)

ru:В тумане